Kingpin komt voor in de volgende betekenissen:
 Kingpin (piercer): De artiestennaam van een gediplomeerde piercer uit België , de naam van de shop te Brugge
 Kingpin (oplegger): de bevestigingspen aan de onderkant van een oplegger 
 Kingpin (Marvel): een fictieve schurk van Marvel Comics
 Kingpin (film): een film uit 1996
 Kingpin (serie): een televisieserie uit 2003
 Kingpin (band): de originele naam van de Shotgun Mechanics
 Kingpin: Life of Crime: een computerspel
 Kingpin of Headpin: De nr. 1 pin bij Bowling